Latasi ist der Familienname folgender Personen:
 Kamuta Latasi (* 1936), Politiker und Premierminister von Tuvalu
 Naama Maheu Latasi († 2012), Abgeordnete und Ministerin von Tuvalu